

Кадань — річка; ліва притока Нітри.

Кадань — місто, входить до округа Хомутов (регіон Устецький край).